SMS Gneisenau ist der Name folgender Kriegsschiffe:

* SMS Gneisenau (1879), Dreimast-Kreuzerfregatte als Kadettenschulschiff der Kaiserlichen Marine
 SMS Gneisenau (1906), Großer Kreuzer (Panzerkreuzer) der 1. Scharnhorst-Klasse der Kaiserlichen Marine